V409 Большого Пса () — одиночная переменная звезда в созвездии Большого Пса на расстоянии приблизительно 10269 световых лет (около 3149 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +15,91m до +15,88m.

Характеристики 
V409 Большого Пса — пульсирующая переменная звезда типа Дельты Щита (DSCTC:).

Примечания